

Sigle 
 Gesellschaft für Informatik  – associazione professionale informatica tedesca 
 Galvanized Iron – soprannome attribuito ai soldati di fanteria americani a partire dalla seconda guerra mondiale 
 Government issue  – letteralmente "emissione governativa", soprannome del personale arruolato nell'esercito statunitense
 Global illumination  – metodo di rendering per calcolare in maniera più corretta il comportamento della luce in un rendering
 Game Informer  – rivista di videogiochi

Aeronautica 
 Albatros G.I  – biplano quadrimotore da bombardamento della Albatros Flugzeugwerke

Codici 
 GI – codice vettore IATA di Itek Air
 GI – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Gibilterra
 GI – codice ISO 3166-2:BI della provincia di Gitega (Burundi)
 GI – codice ISO 3166-2:ES della provincia di Girona (Spagna)

Etichettatura tessile
 GI – sigla della denominazione della fibra di ginestra

Informatica 
 .gi  – dominio di primo livello di Gibilterra

Musica 
 (GI)  – album discografico dei The Germs del 1979

Altro 
 GI – GI - Vocabolario della lingua greca
 gi – simbolo del Gill, unità di misura statunitense che equivale a 4 once liquide
 Gi – simbolo del Gilbert, vecchia unità di misura del potenziale vettore magnetico
 Gi – simbolo del prefisso per multipli binari gibi
 GI – antica targa automobilistica della provincia di Girgenti fino al 1927 (poi Agrigento)
 GI – targa automobilistica di Gießen (Germania)

Pagine correlate 
 Gy